Makrokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stavropótamos, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 
 Makrochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 
 Makrochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar